Il doppio del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale Andre Miele e João Souza 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Máximo González (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (Campioni)

 Paul Capdeville /  Frank Moser (primo turno)
 André Ghem /  Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2007